Brabanthal of Brabanthallen kan verwijzen naar:
Brabanthal (Leuven), expositiehal en seminariecentrum in Leuven.
Brabanthallen 's-Hertogenbosch, een beurscomplex in 's-Hertogenbosch.
De Brabanthal, een van de hallen van de Brabanthallen 's-Hertogenbosch.